Чемпионат Европы по борьбе 1980 года проходил с 20 по 27 апреля в Прьевидзе (Чехословакия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 Wrestling Database

1980
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Чемпионаты Европы в 1980 году
Апрель 1980 года
Спорт в Чехословакии в 1980 году
Борьба в Чехословакии
1980 год в борьбе